El nombre Dmytro Chumak puede referirse a las siguientes personas:

Dmytro Chumak, esgrimidor ucraniano;
Dmytro Chumak, halterófilo ucraniano.